David Salmon peut faire référence à :
 David Salmon, un ancien pilote de course britannique ;
  (1912–2007), un prêtre épiscopalien ;
  (1879-?), un fonctionnaire américain.